USSD steht für:
 Unstructured Supplementary Service Data, ein Übermittlungsdienst für GSM-Netze

US-SD steht für:
 , ISO-3166-2-Code des US-amerikanischen Bundesstaates

USSD